

Sigle 
 Supplementary Protection Certificate  – Certificato di protezione complementare (sigla italiana: CPC o CCP: Certificato Complementare di Protezione): estensione di validità della protezione brevettuale di prodotti (es. farmaci) per i quali è previsto un iter di autorizzazione all'immissione sul mercato di durata rilevante. 
 Sistema pubblico di connettività  – la rete che collega tra loro tutte le amministrazioni pubbliche italiane
 Segretariato della comunità del Pacifico (Secretariat of the Pacific Community) – organizzazione internazionale di nazioni e territori dell'oceano Pacifico
 Statistical Process Control  – controllo statistico di processo: insieme di metodi statistici matematici applicati allo studio e alla gestione dei processi.

Codici 
 SPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Cruz de la Palma (Isole Canarie)

Videogiochi 
SCP: Containment Breach  – Gioco Horror dove il protagonista si ritrova in un'isola piena di esperimenti orribili e deve riuscire a fuggire.